Changle puede referirse a:

Lugares

Changle , localidad en la provincia de Fujian, China.
Changle , localidad en la provincia de Shandong, China .

Transporte

Changle aeropuerto que sirve a la ciudad de Fuzhou, China. 

Culinaria

Changle , nombre común de hongo comestible originario de Chile.